Зиверхи, Зирх, Зие () — бывший аул в Веденском районе Чеченской республики.

География 
Расположен на берегу реки Хулхулау у подножья горы Заргайлам, к югу от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Харчой.

История 
Зиверхи – основано в 1750–1760-тые годы выходцем из чеченского тайпа ригахой по имени Зиверха.

Согласно преданию, которое записал И. Попов Зиверхи относится к Чаберлоевской фамилии а жители его – являются выходцами из аула Ригахой, Аргунского округа. Также предание сообщает, о том что название аула происходить от имени человека которого звали Дзиверха, который поселился на месте этом кутаном, для пастьбы баранты; временем к нему присоединялись другие, вследствие чего образовался небольшой аул, на западном склоне горы, близ границы с Аргунским округом.

Водою жители довольствовались из родников. Аул существует, по преданию жителей аула, более ста лет.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Веденского района